São João kan avse:

 São João – portugisiska namnet på Sankt Johannes

Geografi

Brasilien 

 São João (ort i Brasilien, Pernambuco, São João), 
 São João do Manteninha (ort), Minas Gerais, 
 São João (kommun i Brasilien, Paraná), 
 São João (kommun i Brasilien, Pernambuco, lat -8,86, long -36,39), 
 Mata de São João (kommun), Bahia, 
 Mata de São João (ort), Bahia, 
 São João da Barra (kommun), Rio de Janeiro, 
 São João da Barra (ort), Rio de Janeiro, 
 São João Batista do Glória (kommun), Minas Gerais, 
 São João Batista do Glória (ort), Minas Gerais, 
 São João da Boa Vista (kommun), São Paulo, 
 São João da Boa Vista (ort), São Paulo, 
 São João das Duas Pontes (kommun), São Paulo, 
 São João das Duas Pontes (ort), São Paulo, 
 São João Evangelista (kommun), Minas Gerais, 
 São João Evangelista (ort), Minas Gerais, 
 São João de Iracema (kommun), São Paulo, 
 São João de Iracema (ort), São Paulo, 
 São João da Lagoa (kommun), Minas Gerais, 
 São João da Lagoa (ort), Minas Gerais, 
 São João do Manhuaçu (kommun), Minas Gerais, 
 São João do Manhuaçu (ort), Minas Gerais, 
 São João do Manteninha (kommun), Minas Gerais, 
 São João do Manteninha (ort), Minas Gerais, 
 São João da Mata (kommun), Minas Gerais, 
 São João da Mata (ort), Minas Gerais, 
 São João Nepomuceno (kommun), Minas Gerais, 
 São João Nepomuceno (ort), Minas Gerais, 
 São João do Pacuí (kommun), Minas Gerais, 
 São João do Pacuí (ort), Minas Gerais, 
 São João dos Patos (kommun), Maranhão, 
 São João dos Patos (ort), Maranhão, 
 São João do Piauí (kommun), 
 São João do Piauí (ort), 
 São João de Pirabas (kommun), Pará, 
 São João de Pirabas (ort), Pará, 
 São João da Ponte (kommun), Minas Gerais, 
 São João da Ponte (ort), Minas Gerais, 
 São João da Serra (kommun), Piauí, 
 Cedro de São João – i Sergipe
São João, Pernambuco – i Pernambuco
São João d'Aliança – i Goiás
São João do Araguaia – i Pará 
São João do Arraial – i Piauí
São João da Baliza – i Roraima
São João do Caiuá – i Paraná
São João da Canabrava – i Piauí
São João do Cariri – i Paraíba
São João do Carú – i Maranhão
São João da Fronteira – i Piauí
São João do Itaperiú – i Santa Catarina
São João do Ivaí – i Paraná
São João do Jaguaribe – i Ceará
São João de Meriti – i Rio de Janeiro
São João das Missões – i Minas Gerais
São João do Oeste – i Santa Catarina
São João do Oriente – i Minas Gerais
São João da Paraúna – i Goiás
São João do Pau d'Alho – i São Paulo
São João do Polêsine – i Rio Grande do Sul
São João da Ponta – i Pará
São João do Rio do Peixe – i Minas Gerais
São João do Sabugi – i Paraíba
São João do Soter – i Maranhão
São João do Sul – i Santa Catarina
São João do Tigre – i Paraíba
São João do Triunfo – i Paraíba
São João da Urtiga – i Rio Grande do Sul
São João da Varjota – i Piauí

Portugal 

 São João (ort i Portugal, Aveiro, Ovar, lat 40,87, long -8,61), 
 São João (freguesia i Portugal, Aveiro, Ovar, lat 40,87, long -8,59), 
 São João (freguesia i Portugal, Lissabon), Lisbon, 
 São João (freguesia i Portugal, Azorerna), Lajes do Pico, 
 São João da Serra (freguesia), Viseu, Oliveira de Frades, 
 São João Baptista (freguesia i Portalegre, Campo Maior), 
 São João Baptista (freguesia i Portalegre, Castelo de Vide), 
 São João Baptista (freguesia i Santarém), Entroncamento, 
 São João da Boa Vista (freguesia), Coimbra, Tábua, 
 São João (Abrantes) – en församling i distriktet Abrantes
 São João da Madeira

Azorerna
São João (Lajes do Pico) – en församling i distriktet Lajes do Pico 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar